

Politiek 
 DREAMer, in de Verenigde Staten illegale jonge immigrant die als minderjarige de VS binnenkwam en onder het wetsvoorstel voor legalisering van de DREAM Act (2001) zou kunnen vallen.

Muziek

Albums 
 Dreamer (Caldera), een muziekalbum uit 1979 van de Amerikaanse band Caldera
 Dreamer (Emmerson Nogueira), een muziekalbum uit 2008 van de Braziliaanse zanger Emmerson Nogueira
 Dreamer (Haste the Day), een muziekalbum uit 2008 van de Amerikaanse christelijke metalband Haste the Day
 Dreamer (Jack Jersey), een muziekalbum uit 1982 van de Nederlandse zanger Jack Jersey
 Dreamer (Labelle), een muziekalbum uit 1967 van de Amerikaanse vrouwengroep Labelle
 Dreamer (Soraya Arnelas), een muziekalbum uit 2010 van de Spaanse zangeres Soraya Arnelas

Nummers 
 Dreamer (Gussie's song), lied van de Nederlandse zanger Dinand Woesthoff
 Dreamer (Carola Häggkvist), een single uit 1997 van de Zweedse zangeres Carola Häggkvist
 Dreamer (Chris Brown), een single uit 2008 van de Amerikaanse zanger Chris Brown
 Dreamer (Europe), een single uit 1984 van de Zweedse hardrockgroep Europe
 Dreamer (Ozzy Osbourne), een single uit 2001 van de Britse zanger Ozzy Osbourne
 Dreamer (Livin' Joy), een single uit 1993 van de Italiaanse housegroep Livin' Joy
 Dreamer (Supertramp), een single uit 1974 van de Britse rockband Supertramp
 Dreamer (Axwell Λ Ingrosso)
 Dreamer (Zhi-Vago)

Films 
 Dreamer (1979), een Amerikaanse direct-naar-video-film uit 1979
 Dreamer (2005), een Nederlandse film uit 2005

Anders 
 Dreamer (roman), een roman van de Amerikaanse schrijver Daniel Quinn
 Tommy Dreamer, een Amerikaans professioneel worstelaar

